Half-Breed — десятый студийный альбом американской певицы и актрисы Шер, выпущенный 27 октября 1973 года на лейбле MCA Records. Для производства данного альбома Шер вернулась к продюсерам Снаффу Гарретту и Al Capps. Half-Breed стал второй записью на MCA Records и также раскручивался на шоу . Альбом был встречен неоднозначными оценками критиков и 4-го марта 1974-го года стал золотым. Это был её второй альбом, получивший сертификацию RIAA.

Об альбоме 
Вторым альбомом Шер, выпущенным в 1973-м году, стал Half-Breed. После провала предыдущего альбома Bittersweet Wight Light, по желанию Шер, её бывший муж Сонни Боно окончательно оставил пост её продюсера. Снафф Гарретт вновь вернулся к работе с Шер, после успешных Cher и Foxy Lady, чтобы записать новый балладный альбом.

Первый трек альбома — кавер-версия хита, написанного Полом и Линдой Маккартни, «My Love», выпущенного в марте 1973-го. На альбоме также представлены кавер-версии хитов Bee Gees «How Can You Mend a Broken Heart» и The Beatles «The Long and Winding Road». Все песни, которые перепела Шер на этом альбоме, в начале 70-х возглавляли американский чарт Billboard Hot 100.

Дэвид Пейч участвовал в работе над песней «David’s Song» и аранжировке альбома. Последняя песня на альбоме — «Chastity’s Sun» — была переписана и дополнена собственноручно Шер. Оригинально названная «Ruby Jean & Billy Lee» песня рок-группы  была выпущена в 1973-м году. Шер переписала это песню и посвятила её своему первому ребёнку Честити Боно. Это стал первый опыт для Шер, в качестве автора музыкальной композиции.

Альбом получил смешанные оценки критиков. Питер Фоутроп дал альбому 3,5 звезды из 5-ти и написал, что «заглавная песня, единственная смогла бы попасть в сборник лучших хитов» и что «есть много других мелодичных, хиппи-стилизованных песен, написанных, видимо, ночью у костра». Он также назвал альбом «меланхоличным от начала до конца, не лишённым очарования». Критик Rolling Stone  дал отрицательную оценку альбому и работе продюсера Снаффа Гарретта, о Шер же он написал: «удивительно сильный голос Шер используется неэффективно, и печально слышать его на этой ерунде».

В 1999-м году альбом вместе с Dark Lady был переиздан на компакт-диске Half Breed/Dark Lady. В то же время несколько бюджетных CD Half Breed (обратите внимание на нехватку дефиса) были выпущены на различных лейблах. Эти альбомы с различными обложками лишь два трека с оригинального альбома и различные песни с других альбомов Шер начала 70-х. Оригинальный Half-Breed никогда не издавался на компакт-диске.

Коммерческий успех 
Half-Breed дебютировал в Billboard 200 с № 171 в конце сентября. Через несколько недель он достигнул своей наивысшей позиции в чарте — № 28. К 1974-му году продажи альбома в Северной Америке достигли 500 тыс. копий и он получил звание золотого. Альбом также попал в канадский альбомный чарт, на 21-е место. В Европе альбом имел некоторый успех в Норвегии, но в британский чарт, как и её предыдущие работы, альбом не попал.

Синглы 
Как и с её предыдущих успешных альбомов Cher и Foxy Lady, с Half-Breed было выпущено два сингла. Первым была выпущена одноимённая песня. Песня рассказывает о молодой женщиной, являющейся наполовину белой, наполовину чероки и описывающей проблемы, с которыми она сталкивается. В песне рассказывается о том, как белые и коренные американцы не принимали её за «свою», говоря ей, что она была «белой по закону». В 1973-м песня возглавила чарт Billboard Hot 100, став её вторым № 1 в этом чарте и вторым «золотым» синглом с продажами около 1 млн копий. «Half-Breed» также возглавила чарты Канады и Новой Зеландии, попала в топ-10 шведского чарта и топ-20 норвежского. Для видео «Half-Breed» использовалась запись её выступления на  в 1973-м. Шер поёт верхом на лошади перед белым экраном. В видео показаны символы коренных американцев — костюмы, резьба по дереву, огонь.

Вторым и последним синглом с альбома стала «Carousel Man», выпущенная как промосингл в 1974 году. Сингл был разослан только радио диджеям в 1973 году и достиг № 11 в чарте Billboard Airplay.

Список композиций

Над альбомом работали 
 Шер — вокал, автор
 Снафф Гарретт — музыкальный продюсер
 Эл Кэппс — аранжировщик
  — аранжировщик
 Джин Триндл — фото для обложки альбома
 Джей Ингстед — фото
 Ричард Грант — оформление альбома
 Ленни Робертс — звукорежиссёр

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Альбомы Шер
Альбомы на английском языке